Jake Daniels (* 8. Januar 2005 in Bispham) ist ein englischer Fußballspieler.

Leben 
Daniels spielt für den englischen Fußballverein FC Blackpool, wo er als Stürmer spielt. Daniels gab im Mai 2022 seine Homosexualität öffentlich bekannt.

Weblinks 
 Spiegel.de: 17 Jahre alter Jake Daniels outet sich – als zweiter aktiver Profi weltweit

Einzelnachweise 

Fußballspieler (FC Blackpool)
Engländer
Brite
Geboren 2005
Mann